Le sigle RAG peut faire référence à :
 Réaction alcali-granulat, une réaction dans la fabrication du béton,
 Rémunération Annuelle Garantie
Real Academia Galega, l'académie de la langue galicienne.
 
 RAG Bahn & Hafen, une compagnie de chemins de fer,
 RAG Aktiengesellschaft, une entreprise allemande,
 Gène activant la recombinaison V(D)J (recombination activating gene, RAG1 et RAG2), en immunologie

Rag peut faire référence à :
 haillons, en anglais,
 ,
 ,

Rags peut faire référence à :
 Rags, un film de 1915 avec James Kirkwood, Sr.,
 Ēriks Rags (1975-), un lanceur du javelot letton,
 Rags, un film de 2012 avec Keke Palmer, 
 , un chien décoré de la Première Guerre mondiale.